hOCR — открытый стандарт, который определяет формат для представления OCR-вывода. Стандарт имеет целью приобщить к распознанному тексту информацию о макете, уровень достоверности распознавания, стиль и другие данные. Для достижения цели вступления этой информации распознанного текста используется стандартный формат HTML.

Существует утилита командной строки hocr2pdf  для преобразования hocr-данных в файлы PDF.

См. также 
 Программное обеспечение, которое использует этот формат:
OCRopus — открытое программное обеспечение OCR для Linux
 Tesseract — в OCR Engine используется OCRopus (до 3.0)
 CuneiForm — свободное программное обеспечение OCR
 ExactImage — свободное программное обеспечение для обработки изображений

Ссылки 
Общедоступная спецификация для формата hOCR
hocr-tools на „Google Code“

Оптическое распознавание символов
Микроформаты